2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Czarne Małe – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Kołczygłowy 
 Jezioro Czarne Małe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Ostrowice

Zobacz też 
 Jezioro Czarne Dolne
 Jezioro Czarne Górne
 Jezioro Czarne
 Czarne Jezioro